А́ндерс — распространённые во многих странах мира имя и фамилия людей.

Фамилия 
 Андерс, Александр-Валериан Карлович (1880—1938) — российский и советский военачальник.
 Андерс, Андреа (род. 1975) — американская актриса.
 Андерс, Анна Мария (род. 1950) — общественный и политический деятель.
 Андерс, Бет (род. 1951) — американская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Андерс, Виктор Платонович (1885—1940) — российский художник, участник революционного движения, политкаторжанин.
 Андерс, Владислав (1892—1970) — генерал польской армии.
 Андерс, Гюнтер (1902—1992) — австрийско-немецкий писатель, философ, активный участник всемирного антиядерного и антивоенного движения.
 Андерс, Дэвид (род. 1981) — американский актёр.
 Андерс, Ирена Рената (1920—2010) — польская актриса и певица.
 Андерс, Йозеф (1851—1927) — австрийский юрист.
 Андерс, Карл (1893—1972) — немецкий военачальник, генерал-майор вермахта.
 Андерс, Оливер (род. 1942) — военный деятель ГДР, генерал-майор.
 Андерс, Петер (1908—1954) — немецкий оперный певец (тенор).
 Андерс, Роб (род. 1972) — канадский политик.
 Андерс, Уильям — американский военный лётчик и астронавт, один из 24 человек, летавших к Луне.
 Андерс, Фёдор Фердинандович (1868—1926) — русский советский инженер-конструктор, дирижаблестроитель.
 Андерс, Эллисон (род. 1954) — американский режиссёр, сценарист кино и телевидения.

Имя 
 Хейлсберг, Андерс (род. 1960) — датский инженер-программист.
 Цорн, Андерс (1860—1920) — шведский живописец, график и скульптор.

Псевдонимы 
 Томас Андерс (род. 1963) — немецкий поп-певец, наиболее известен как солист группы Modern Talking.

Топонимы 
 Андерс — ударный кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Андерсон, Вольдемар Петрович, или Андерс Владимир Петрович, (1883—1938) — советский художник реалистического направления.
 Аннерс — датский вариант имени.

Примечания